Stanton Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Stanton Airport (Illinois)
 Stanton Airport (Kentucky)
 Stanton Airport (New York)